Il Dawning 4000A è un supercomputer prodotto dalla Dawning Information Industry nella Repubblica Popolare Cinese. Il computer venne presentato nel giugno 2004 e divenne uno dei dieci più potenti computer del pianeta secondo la classifica TOP500 .

Il sistema venne assemblato al Shanghai Supercomputer Center, utilizzando 2560 processori AMD Opteron sviluppando una potenza di calcolo di 8 TeraFLOPS.

Collegamenti esterni
 

Supercomputer